49-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 7 декабря 1986 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10. Очки за превышение лимита не сняты с «Динамо» (К) и «Днепра», так как в случае, если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Лучший бомбардир — Александр Бородюк («Динамо» (М)) — 21 гол в 28 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал «А»

Финал «Б»

Финал «В»

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1986 года на football.lg.ua